Zamfara steht für:

 Zamfara, Bundesstaat in Nigeria
 Zamfara (Fluss), ein Fluss in Nigeria